Vrancken ou Francken, Franken est un patronyme flamand dérivé du prénom Frank, assorti d'un suffixe génitif -en, indiquant une descendance.

Famille de peintres flamands 
 les membres de la famille Francken, une dynastie flamande de peintres d'Anvers active du milieu du  jusqu'au début du , ayant compté parmi ses membres treize peintres répartis sur cinq générations, notamment :
 Frans Francken I (1542-1616), peintre baroque flamand
 Frans Francken II (1581-1642), peintre baroque flamand, fils du précédent
 Constantyn Francken (1661-1717), peintre flamand, petit-fils du précédent

Autres 
 Henry Andrew Francken (v. 1720-1795), surtout connu pour le rôle central qu'il joua en franc-maçonnerie dans la genèse du Rite écossais ancien et accepté
 Mannes Francken (1888-1948), footballeur néerlandais
 Ruth Francken (1924-2006), artiste naturalisée américaine née à Prague
 Theo Francken, né en 1978, homme politique belge flamand 
 William Francken (1889-1962), médecin suisse

Patronyme flamand